Palm puede referirse a:

 Palm o PDA (personal digital assistant, asistente digital personal o ayudante personal digital) fabricado por Palm Inc.
 Palm, Inc., fabricante de dispositivos PDA y teléfonos móviles, ubicada en Sunnyvale, Estados Unidos.
 Palm Bible Plus es un lector electrónico de biblias, de cógigo abierto, para Palm OS, distribuido bajo licencia GNU GPL.
 Palm Centro es un teléfono inteligente lanzado al mercado en el segundo semestre de 2007, fabricado por de Palm, Inc.
 Palm Foleo es un subportátil basado en Linux, anunciado por Palm Inc. el 30 de mayo de 2007, y cuyo objetivo es servir de acompañante para todos sus teléfonos inteligentes.
 Palm III es el primer PDA de la línea, se puso en venta en 1998.
 Palm OS, el sistema operativo para equipos PDA: modelos PDA basados en Palm OS.
 Palm Pilot y PalmPilot es la segunda generación de PDA fabricadas por Palm, Inc.
 Palm Pixi es un teléfono inteligente diseñado y comercializado por Palm, Inc.
 Palm Pre es un teléfono móvil diseñado y comercializado por Palm, Inc.
 Palm Products GmbH fue una fábrica de sintetizadores de audio, situada en Hamburgo, Alemania.
 Palm Serial es un conector propietario de 10 pines en borde de tarjeta situado en la base de los primeros modelos de PDA de Palm, Inc. para proporcionar comunicaciones por puerto serie.
 Palm Treo 700wx es un teléfono inteligente fabricado por Palm, Inc.
 Palm TX,  fue un PDA producido hasta marzo de 2009, por Palm, Inc.
 Palm Universal Connector es el conector situado en la base de los PDA, estandarizado por Palm, Inc., para reemplazar al antiguo conector serial de los primeras PDA.
 PalmOrb es un software de código abierto para los dispositivos compatibles PalmOS .
 PalmPilot y Palm Pilot es la segunda generación de PDA fabricadas por Palm, Inc.
 PalmSource, Inc., empresa desarrolladora del sistema operativo Palm OS.

 Lugares
 Palm-Mar es una de las entidades de población que conforman el municipio de Arona, en la isla de Tenerife (Canarias, España).
 Palm Bay (Florida) es una ciudad del condado de Brevard, en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Beach (Aruba) es un distrito turístico a unos 6 kilómetros al noroeste de Oranjestad, la capital de Aruba.
 Palm Beach (Florida) es una población rural, en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Beach (Nueva Gales del Sur) es un suburbio de Sídney, Australia.
 Palm Beach Gardens es una ciudad del condado de Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Beach Shores es un pueblo ubicado en el condado de Palm Beach, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm City es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Martín, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Coast, ciudad del nordeste del estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Cottage (Miami) es una casa histórica ubicada en Miami, Florida, Estados Unidos.
 Palm Desert, ciudad en el Condado de Riverside, Estados Unidos.
 Palm Harbor es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Pinellas, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm House o Casa de la Palmera, es un invernadero de estilo victoriano, ubicado en el Real Jardín Botánico de Kew (Londres).
 Palm Islands, islas artificiales en construcción en Dubái.
 Palm Products GmbH, desaparecida fábrica alemana de instrumentos musicales electrónicos, fundada por Wolfgang Palm.
 Palm River-Clair Mel es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Hillsborough, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Shores es un pueblo ubicado en el condado de Brevard, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Springs es un centro de residencia y ocio en el condado de Riverside, en el Valle Coachella, estado de California, Estados Unidos.
 Palm Springs (Florida) es una villa poblacional ubicada en el condado de Palm Beach, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Springs North es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Miami-Dade, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Valley es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Juan, estado de Florida, Estados Unidos.
 Palm Valley (Texas) es una ciudad ubicada en el condado de Cameron, estado de Texas, Estados Unidos.

 Otros
 Palm-wine (traducido del inglés como "vino de palma"), también conocida como maringa, en Sierra Leona, es un género musical de África Occidental.
 Palm Beach Suns FC es un equipo de fútbol de los Estados Unidos.
 Palm mute,  es realizado apoyando la mano que lleva la púa en el puente de la guitarra.
 Palm Society o Palm International Society, es una completa fuente de información de Internet de las palmeras.
 Palm Trees of the Amazon es un libro ilustrado con descripciones botánicas.
 Palms fue una revista ilustrada con descripciones botánicas que fue editada por Palm Society en Estados Unidos.